Тарантийская (Дарендейская) епархия Киликийского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая после Геноцида армян 1915 года епископская епархия Армянской Апостольской церкви бывшая в составе Киликийского патриархата с центром в городе Тарантия (Даренде).

В юрисдикцию Малатийской епархии входила территория Дарендейской казы Османской империи. По данным на 1911 год количество верующих Армянской Апостольской церкви — 7.000, общин — 2. 

Епархия имела 4 церквей.

См. также 

 Список армянских храмов Турции
 Магакия Орманян

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви